Tlalmaya kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlalmaya, Veracruz, ort, Benito Juárez, 
 Tlalmaya, Puebla, ort, Huauchinango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar